De Oudgriekse naam voor de rivier Rioni in het huidige Georgië
 De Oudgriekse naam voor de aan deze rivier gelegen stad Poti
 Phasis (vlinder), een geslacht van vlinders in de familie Lycaenidae